Elly-Heuss-Knapp-Schulen sind nach der deutschen Politikerin Elly Heuss-Knapp (1881–1952) benannte Schulen in Deutschland.

Liste 
 Elly-Heuss-Knapp-Schule (Darmstadt)
 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium (Duisburg)
 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium Heilbronn
 Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium Stuttgart
 Elly-Heuss-Gymnasium Weiden
 Elly-Heuss-Schule, Gymnasium in Wiesbaden

 
Heussknapp, Elly